Пётр Чебышёв:
 Чебышёв, Пётр Афанасьевич (1821—1891) — русский вице-адмирал, участник Севастопольской обороны в Крымской войне.
 Чебышёв, Пётр Петрович (около 1735 — не ранее 1775) — русский государственный деятель, обер-прокурор Священного Синода.